Taphrinomycotina és un dels tres subfílums que formen els fongs Ascomycota i és més o menys un sinònim del nom invalidat de Archiascomycetes (de vegades escrit Archaeascomycetes). La filogènica suggereix que aquest grup és monofilètic i basal amb la resta dels Ascomycota.

Els Schizosaccharomycetes són llevats (p.e. Schizosaccharomyces) que es reprodueixen per  fissió més que no pas per gemmació. Molts d'ells són del subfílum Saccharomycotina.

Els Taphrinomycetes són par`sits dimòrfics de les plantes (p.e. Taphrina) tenen un estadi de llevat i un estadi d'hifes filamentoses en les plantes que infecten.

Els Neolectomycetes tenen un sol gènere, Neolecta, poden tenir un estadi de llevat.

Els Pneumocystidomycetes també tenen un sol gènere, Pneumocystis, un d'ells causa un tipus de penumònia en humans, la pnumònia Pneumocystis (PCP)

Referències 

 The Oregon Coalition of Interdisciplinary Databases: "Archiascomycetes: Early Diverging Ascomycetes" 

Ascomicets
Llevats